A Fed Cup de 1968 foi a sexta edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 23 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Austrália na final, ganhando da Holanda.

Final

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1968 no tênis